Грёбен () — немецкие фамилия и топоним:

 Австрия
 Грёбен — деревня в округе Санкт-Пёльтен, Нижняя Австрия.
 Германия
 Грёбен — деревня в районе Бургенланд, Саксония-Анхальт.
 Грёбен — деревня в районе Зале-Хольцланд, Тюрингия.
 Грёбен — деревня в районе Розенхайм, Бавария.
 Грёбен — деревня в районе Тельтов-Флеминг, Бранденбург.

 Россия
 Грёбен — форт в Калининградской области.

См. также 
 Гребен
 Греба
 Гребе
 Гребо